Ягр — фамилия. Известные носители:

 Ягр, Эммануель (род. 1998) — ганский футболист.
 Ягр, Яромир (род. 1972) — чехословацкий и чешский хоккеист.